Муравейка — топоним.

Населённые пункты 
 Муравейка — село в Анучинском районе Приморского края.
 Муравейка — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

Река 
 Муравейка — река в Приморском крае, впадает в Арсеньевку.

Железнодорожная станция 
 Муравейка — железнодорожная станция в Куликовском районе Черниговской области.